Дми́трий Филимо́нов:
 Филимонов, Дмитрий Иванович (род. 1959) — советский и российский поэт, прозаик. 
 Филимонов, Дмитрий Олегович (род. 1971) — советский и российский хоккеист.
 Филимонов, Дмитрий Фёдорович (род. 1958) — советский и российский актёр.
 Филимонов, Дмитрий Фомич (1903—1978) — советский партийный и государственный деятель.